38-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
31 января 1981 года

Лучший фильм (драма): 
«Обыкновенные люди»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Дочь шахтёра»

Лучший драматический сериал: 
«Сёгун»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«Такси»

Лучший телефильм: 
«Застеклённая витрина»

< 37-я Церемонии вручения 39-я >

38-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1980 год состоялась 31 января 1981 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 12 января 1981.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 5/8: «Обыкновенные люди»
 1/7: «Бешеный бык»
 1/6: «Трюкач»
 2/4: «Дочь шахтёра» / «Тэсс»
 1/4: «Мелвин и Говард» / «Слава»
 0/4: «Человек-слон»
 1/3: «Девятая конфигурация»
 0/3: «Певец джаза» / «С девяти до пяти»
 1/2: «Создатель кумиров»
 0/2: «Городской ковбой» / «Американский жиголо»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Обыкновенные люди / Ordinary People (Рональд Л. Швари)
|-
|colspan=2|• Человек-слон / The Elephant Man (Джонатан Сэнгер)
|-
|colspan=2|• Девятая конфигурация / The Ninth Configuration (Уильям Питер Блэтти)
|-
|colspan=2|• Бешеный бык / Raging Bull (Роберт Чартофф)
|-
|colspan=2|• Трюкач / The Stunt Man (Ричард Раш)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Дочь шахтёра / Coal Miner’s Daughter
|-
|colspan=2|• Аэроплан! / Airplane!
|-
|colspan=2|• Создатель кумиров / The Idolmaker
|-
|colspan=2|• Мелвин и Говард / Melvin and Howard
|-
|colspan=2|• Слава / Fame
|-
| rowspan=5|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Роберт Редфорд за фильм «Обыкновенные люди»
|-
|• Дэвид Линч — «Человек-слон»
|-
|• Роман Полански — «Тэсс»
|-
|• Ричард Раш — «Трюкач»
|-
|• Мартин Скорсезе — «Бешеный бык»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Роберт Де Ниро — «Бешеный бык» (за роль Джейка Ламотты)
|-
|• Джон Хёрт — «Человек-слон» (за роль Джона Меррика)
|-
|• Джек Леммон — «Награда» (за роль Скотти Темплтона)
|-
|• Питер О’Тул — «Трюкач» (за роль Элая Кросса)
|-
|• Дональд Сазерленд — «Обыкновенные люди» (за роль Кэлвина Джаррэтта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (драма)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэри Тайлер Мур — «Обыкновенные люди»''' (за роль Бэт Джаррэтт)
|-
|• Эллен Бёрстин — «Воскрешение» (англ.) (за роль Эдны Мэй МакКоули)
|-
|• Настасья Кински — «Тэсс» (за роль Тэсс Дарбифильд)
|-
|• Дебора Раффин — «Испытавший любовь» (англ.) (за роль Лены Канады)
|-
|• Джина Роулендс — «Глория» (за роль Глории Свенсон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|<center>
|style="background:#EEDD82"|• Рэй Шарки — «Создатель кумиров» (за роль Винсента Вакарри)
|-
|• Нил Даймонд — «Певец джаза» (англ.) (за роль Джесса Робина)
|-
|• Томми Ли Джонс — «Дочь шахтёра» (за роль Дулиттла Линна)
|-
|• Пол Ле Мэт — «Мелвин и Говард» (за роль Мелвина Даммера)
|-
|• Уолтер Маттау — «Игра в классики» (англ.) (за роль Майлза Кендига)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Сисси Спейсек — «Дочь шахтёра» (за роль Лоретты Линн)
|-
|• Айрин Кара — «Слава» (за роль Коко Эрнандес)
|-
|• Голди Хоун — «Рядовой Бенджамин» (за роль рядовой Джуди Бенджамин)
|-
|• Бетт Мидлер — «Божественное безумие» (англ.) (за роль самой себя)
|-
|• Долли Партон — «С девяти до пяти» (за роль Дорали Родс)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Тимоти Хаттон — «Обыкновенные люди» (за роль Конрада Джаррэтта)
|-
|• Джадд Хирш — «Обыкновенные люди» (за роль доктора Тайрона Бергера)
|-
|• Джо Пеши — «Бешеный бык» (за роль Джоуи Ламотты)
|-
|• Джейсон Робардс — «Мелвин и Говард» (за роль Говарда Хьюза)
|-
|• Скотт Уилсон — «Девятая конфигурация» (за роль капитана Билли Катшоу)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мэри Стинберджен — «Мелвин и Говард» (за роль Линды Даммер)
|-
|• Люси Арназ — «Певец джаза» (за роль Молли Белл)
|-
|• Беверли Д’Анджело — «Дочь шахтёра» (за роль Пэтси Клайн)
|-
|• Кэти Мориарти — «Бешеный бык» (за роль Викки Ламотта)
|-
|• Дебра Уингер — «Городской ковбой» (за роль Сисси Дэвис)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дебют актёра
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Тимоти Хаттон — «Обыкновенные люди» (за роль Конрада Джаррэтта)
|-
|• Кристофер Аткинс — «Голубая лагуна» (за роль Ричарда)
|-
|• Уильям Хёрт — «Другие ипостаси» (за роль Эдди Джессупа)
|-
|• Майкл О’Киф — «Великий Сантини» (англ.) (за роль Бена Мичама)
|-
|• Стив Рэйлсбэк — «Трюкач» (за роль Кэмерона)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший дебют актрисы
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Настасья Кински — «Тэсс» (за роль Тэсс Дарбифильд)
|-
|• Нэнси Аллен — «Бритва» (за роль Лиз Блейк)
|-
|• Кэти Мориарти — «Бешеный бык» (за роль Викки Ламотта)
|-
|• Долли Партон — «С девяти до пяти» (за роль Дорали Родс)
|-
|• Дебра Уингер — «Городской ковбой» (за роль Сисси Дэвис)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Уильям Питер Блэтти — «Девятая конфигурация»
|-
|• Эрик Бергрен — «Человек-слон»
|-
|• Лоуренс Б. Маркус — «Трюкач»
|-
|• Мардик Мартин — «Бешеный бык»
|-
|• Элвин Сарджент — «Обыкновенные люди»
|-
| rowspan=6|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Доминик Фронтир за музыку к фильму «Трюкач»
|-
|colspan=2|• Джон Барри — «Где-то во времени» (англ.)
|-
|colspan=2|• Майкл Гор — «Слава»
|-
|colspan=2|• Джорджо Мородер — «Американский жиголо»
|-
|colspan=2|• Лало Шифрин — «Состязание» (англ.)
|-
|colspan=2|• Джон Уильямс — «Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Fame — «Слава» — музыка: Майкл Гор, слова: Дин Питчфорд|-
|colspan=2|• 9 to 5 — «С девяти до пяти» — музыка и слова: Долли Партон
|-
|colspan=2|• Call Me — «Американский жиголо» — музыка и слова: Дебби Харри и Джорджо Мородер
|-
|colspan=2|• Love on the Rocks — «Певец джаза» — музыка и слова: Жильбер Беко и Нил Даймонд
|-
|colspan=2|• Yesterday’s Dreams — «Пропадая от любви» (англ.) — музыка: Мишель Легран, слова: Кэрол Коннорс
|-
| rowspan=6|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Тэсс / Tess (Великобритания)
|-
|colspan=2| • Объездчик Морант / Breaker Morant (Австралия)
|-
|colspan=2| • Тень воина / 影武者 (Kagemusha) (Япония)
|-
|colspan=2| • Последнее метро / Le Dernier Métro (Франция)
|-
|colspan=2| • Моя блестящая карьера / My Brilliant Career (Австралия)
|-
|colspan=2| • Специальное лечение / Посебан третман (Югославия)
|}

 Телевизионные награды 
{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=3|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=6|<center>Лучший телевизионный сериал (драма)
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Сёгун / Shōgun
|-
|colspan=3|• Даллас / Dallas
|-
|colspan=3|• Супруги Харт / Hart to Hart
|-
|colspan=3|• Лу Грант / Lou Grant
|-
|colspan=3|• Moviola series: (Война Скарлетт О’Хара / The Scarlett O’Hara War, The Silent Lovers, This Year’s Blonde)
|-
|colspan=3|• Вегас / Vega$
|-
| rowspan=5|<center>Лучший телевизионный сериал (комедия или мюзикл)
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Такси / Taxi
|-
|colspan=3|• Элис / Alice
|-
|colspan=3|• Лодка любви / The Love Boat
|-
|colspan=3|• МЭШ / M*A*S*H
|-
|colspan=3|• Мыло / Soap
|-
| rowspan=5|<center>Лучший мини-сериал или телефильм
|colspan=3 style="background:#EEDD82"|• Застеклённая витрина / The Shadow Box
|-
|colspan=3|• Дневник Анны Франк / The Diary of Anne Frank
|-
|colspan=3|• Испытание доктора Мадда / The Ordeal of Dr. Mudd
|-
|colspan=3|• Тянуть время / Playing for Time
|-
|colspan=3|• Повесть о двух городах / A Tale of Two Cities
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center" width="95px"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Ричард Чемберлен — «Сёгун»''' (за роль шкипера Джона Блэкторна / Андзин-сана)
|-
|colspan=2|• Эдвард Аснер — «Лу Грант» (за роль Лу Гранта)
|-
|colspan=2|• Ларри Хэгмэн — «Даллас» (за роль Джей Ара Юинга)
|-
|colspan=2|• Роберт Урих — «Вегас» (за роль Дэна Танны)
|-
|colspan=2|• Роберт Вагнер — «Супруги Харт» (за роль Джонатана Харта)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в в драматическом телесериале
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Ёко Симада — «Сёгун» (за роль Тоды Бунтаро Марико)
|-
|colspan=2|• Барбара Бел Геддес — «Даллас» (за роль мисс Элли Юинг)
|-
|colspan=2|• Мелисса Гилберт — «Маленький домик в прериях» (за роль Лоры Инглз Уайлдер)
|-
|colspan=2|• Линда Грей — «Даллас» (за роль Сью Эллен Юинг)
|-
|colspan=2|• Стефани Пауэрс — «Супруги Харт» (за роль Дженнифер Харт)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая мужская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Алан Алда — «МЭШ» (за роль )
|-
|colspan=2|• Джадд Хирш — «Такси» (за роль Алекса Райгера)
|-
|colspan=2|• Хэл Линден — «Барни Миллер» (англ.) (за роль капитана Барни Миллера)
|-
|colspan=2|• Гэвин Маклауд — «Лодка любви» (за роль капитана Меррилла Стабинга)
|-
|colspan=2|• Уэйн Роджерс — «Вызов на дом» (англ.) (за роль доктора Чарли Майклса)
|-
|rowspan=5|<center>Лучшая женская роль в телесериале (комедия или мюзикл)
| rowspan=5 align="center"|
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Кэтрин Хелмонд — «Мыло» (за роль Джессики Тэйт)
|-
|colspan=2|• Лони Андерсон — «Радио Цинциннати» (англ.) (за Дженнифер Элизабет Марлоу)
|-
|colspan=2|• Полли Холлидей — «Фло» (англ.) (за Флоренс Джин «Фло» Кастлберри)
|-
|colspan=2|• Линда Лавин — «Элис» (за роль Элис Хайатт)
|-
|colspan=2|• Линн Редгрейв — «Вызов на дом» (за роль Энн Андерсон)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Пэт Харингтон мл. — «Однажды за один раз» (за роль Дуэйна Ф. Шнайдера)
| rowspan=5 align="center" width="87px"|
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Вик Тейбэк — «Элис» (за роль Мела Шарплса)
|-
|• Дэнни Де Вито — «Такси» (за роль Луи Де Пальмы)
|-
|• Энди Кауфман — «Такси» (за роль Латки Граваса)
|-
|• Джеффри Льюис — «Фло» (за роль Эрла Такера)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана в телесериале, мини-сериале или телефильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Валери Бертинелли — «Однажды за один раз» (за роль Барбары Купер)
| rowspan=5 align="center" width="87px"|
|-style="border-top:2px solid white;"
|style="background:#EEDD82"|• Дайан Ладд — «Элис»' (за роль Белль Дюпри)
|-
|• Мэрилу Хеннер — «Такси» (за роль Элейн О’Коннор-Нардо)
|-
|• Бет Хоуланд — «Элис» (за роль Веры Луизы Горман)
|-
|• Линда Келси — «Лу Грант» (за роль Билли Ньюман)
|}

 Специальные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1981 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1981 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1981 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1981 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1981 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 38-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс/Мистер «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1981 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
События 31 января
Январь 1981 года
1981 год в Калифорнии